Rix kan som auktorsförkortning betyda:

 Martyn Rix
 Michael G. Rix
 Edward Martyn Rix

Robotskapade auktorsförkortningar